Elm Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Elm Lake (Iowa), im Wright County
 Elm Lake (Louisiana), im Catahoula Parish
 Elm Lake (Michigan), im Mecosta County
 Elm Lake (Minnesota), im Itasca County
 Elm Lake (New York), im Orange County
 Elm Lake (North Dakota), im Richland County
 Elm Lake (Rhode Island), im Providence County
 Elm Lake (South Dakota), im Marshall County
 Elm Lake (Wisconsin), im Oneida County